Il n'existe pas de cour d'appel de l'ordre judiciaire à Strasbourg. Vous cherchez peut-être :
 la cour d'appel de Colmar, dont le ressort territorial comprend la ville de Strasbourg ;
 la cour administrative d'appel de Nancy, dont le ressort territorial comprend la ville de Strasbourg ;
 la cour d'assises du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg et qui peut statuer en appel.

Page d'homonymie pour quelque chose qui n'existe pas